Тролль может означать:
 Тролль — мифическое сказочное существо, в том числе:
 Тролли (Средиземье)
 Тролли (Плоский мир)
 Тролли (Warcraft)

Фамилия 
 Тролль, Вильгельм (1897—1978) — немецкий ботаник, брат Карла Тролля.
 Тролль, Карл (1899—1975) — немецкий географ, брат Вильгельма Тролля.
 Тролль, Таддеус (наст. имя Ганс Байер; 1914—1980) — немецкий писатель, один из известнейших поэтов писавших на швабском диалекте.

Фильмы 
 Тролль — американский фильм ужасов 1986 года.
 Тролль 2 — итальянский фильм ужасов 1990 года.
 Тролль 3 — итальянский фильм ужасов 1990 года.
 Тролль — норвежский приключенческий фильм 2022 года. 
 Тролли (мультфильм)
 Тролли (мультсериал)

Норвегия 
 Тролль — норвежское нефтегазовое месторождение.
 Тролль — норвежская антарктическая станция.
  — аэродром станции.

Прочее 
 Тролль — сленговое название интернет-провокатора.

См. также 
 Патентный тролль
 Муми-тролли — персонажи серии книг Туве Янссон.
 Мумий Тролль — российская рок-группа.
 Тролль гнёт ель — российская фолк-метал-группа.
 Тролль в Центральном парке (мультфильм)
 Троллинг (значения)